Noiré est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Gustave Alfred Noiré (1867-1915), militaire français ;
 Maxime Noiré (1861-1927, peintre orientaliste français;

Patronyme français